O Torneio Apertura de 2010 foi o torneio que abriu a temporada 2010/2011 do Campeonato Argentino.

Classificação

Artilheiros 

Competições de futebol da Argentina
2010 no futebol